Honoré de Quiqueran de Beaujeu peut faire référence à :
 Honoré de Quiqueran de Beaujeu (1572-1642), premier du nom, membre de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem,  Grand Prieur de Saint-Gilles ;
 Honoré de Quiqueran de Beaujeu (1655-1736), quatrième du nom, prélat catholique, évêque d'Oloron puis de Castres, petit-neveu du précédent.